Хамец — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Хамец, Кшиштоф (1930—2001) — польский актёр театра, кино и радио.
 Хамец, Юзеф (1841—1915) — польский поэт, публицист, переводчик.

Другое 
 Хамец — любое мучное еврейское блюдо.